Фишлер (, ) — немецкая фамилия:
 Фишлер, Георг (род. 1985) — австрийский саночник, призёр чемпионата мира.
 Фишлер, Патрик (род. 1969) — американский актёр.